Il doppio del torneo di tennis Rye Brook Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Lloyd Bourne e Jeff Klaparda che hanno battuto in finale Carl Limberger e Mark Woodforde 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Tim Pawsat (semifinali)
 Andy Kohlberg /  Michael Mortensen (quarti di finale)

 Carl Limberger /  Mark Woodforde (finale)
 Lloyd Bourne /  Jeff Klaparda (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rye Brook Open 1987